ICE TD a Deutsche Bahn, nagysebességű, dízel motorvonatának sorozatszáma 
Daimler-Benz DB 605, V12 hengerelrendezésű repülőgépmotor